Le mot « item » peut être employé pour désigner :
 Item, peut aussi être utilisé pour définir les objets provenant d'un jeu vidéo ;
 En psychométrie, chacune des questions d’un test ou d’un questionnaire : « Le test Binois-Pichot comporte quarante-quatre items ».

ITEM est un sigle signifiant Institut des textes et manuscrits modernes.